5-й истребительный батальон — воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Батальон сформирован в Ленинграде в Выборгском районе в Политехническом институте 31 августа 1941 года за счёт войск НКВД (из состава сформированных 71-го, 72-го, 82-го, 85-го, 165-го, 167-го, 168-го, 170-го, 172-го, 178-го и 179-го истребительных батальонов НКВД), во исполнение приказа Народного комиссариата внутренних дел СССР № 00804 от 25 июня 1941 года для обеспечения успешной борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе и в тылу. В конце августа доукомплектовывался добровольцами. Насчитывал в своём составе 465 человек.

В составе действующей армии с 26 сентября 1941 года по 10 декабря 1941 года.

Решением Военного совета Ленинградского фронта от 31 августа 1941 года переброшен для обороны правого берега реки Невы в район колонии Овцыно-Шереметьевка.

Занял позиции по правому берегу Невы длиной в двенадцать километров: к северу от местечка Кузьминки, через посёлки Пески и Дубровка до станции Теплобетон. 2-3 сентября 1941 года пресёк попытки передовых частей вермахта переправиться через Неву. Высылал разведывательные группы на левый берег реки Нева, переправлял партизанские отряды и кадровые части на левый берег. В ноябре пополнил советские войска на Невском пятачке и вёл там бои.

С 10 декабря 1941 года по 28 декабря 1941 года расформирован, остатки батальона были обращены на укомплектование 11-й стрелковой бригады.

Командир батальона — капитан Мотох.

Подчинение

Примечания

Литература 
 Д. А. Щеглов, «В ополчении»

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 33 вхождения в состав действующей армии отдельных батальонов, рот, отрядов: отдельных пулемётных батальонов, отдельных гвардейских пулемётных батальонов, отдельных мотострелковых пулемётных батальонов, отдельных стрелково-пулемётных батальонов, отдельных мотострелковых батальонов, отдельных стрелковых батальонов, отдельных местных стрелковых батальонов, горнострелковых батальонов, снайперских батальонов, батальонов автоматчиков, запасных стрелковых батальонов, отдельных истребительно-противотанковых батальонов, истребительных батальонов, батальонов противотанковых ружей, батальонов истребителей танков, отдельных лыжных батальонов, отдельных батальонов морской пехоты, отдельных разведывательных батальонов, отдельных гвардейских разведывательных батальонов, отдельных батальонов охраны полевых управлений направлений, фронтов, армий, отдельных стрелковых батальонов особых отделов и «СМЕРШ», штурмовых батальонов, дисциплинарных батальонов, штрафных батальонов, отдельных пулемётных рот, местных и караульных рот, горно-стрелковых рот, отдельных разведывательных рот, отдельных мотострелковых рот, отдельных самокатно-разведывательных рот, гвардейских отдельных разведывательных рот, рот охраны, рот особых отделов и «СМЕРШ», штрафных рот, заградотрядов

Отдельные стрелковые, горнострелковые подразделения и отдельные подразделения морской пехоты СССР во время Великой Отечественной войны
Батальоны, дивизионы, отряды НКВД СССР во время Великой Отечественной войны